Serie B i fotboll 1992/1993 innebar att Reggiana, Cremonese, Piacenza och Lecce gick till Serie A.

Slutställning

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1992 i Italien
1993 i Italien
Fotbollssäsongen 1992/1993
1992/1993